Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2017 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який пройшов в столиці Болгарії Софія з 10 по 16 квітня 2017.

Арена

Учасники

Попередній раунд

Група А 

Примітки:

Група В

Плей-оф

Матчі за 1 — 4 місця

Матчі за 5 — 8 місця

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ.

 Найкращий воротар:  Ляо Юй-чен
 Найкращий захисник:  Артем Курбатов
 Найкращий нападник:  Роберт Беран
Джерело: IIHF.com

Посилання 
 Офіційний сайт  

дивізіон III